ŠK Krasňany (celým názvem: Športový klub Krasňany) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bratislavské městské části Rača. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2016/17 působí v páté lize Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto.

Své domácí zápasy odehrává v areálu na Peknej ceste.

Historické názvy 

Zdroj: 

 TJ DZ Krasňany
 ŠK Krasňany (Športový klub Krasňany)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1976–1977: I. A trieda 
 1977–1980: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1986–1987: I. trieda 
 1987–1988: Divize – sk. Bratislava
 1988–1989: I. trieda 
 1989–1993: Divize – sk. Bratislava
 1993–1994: 4. liga 
 1997–1998: 5. liga 
 2003–2004: 5. liga 
 2012–2015: 5. liga 
 2015–2016: 6. liga 
 2016–: 5. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu, futbalnet.sk 
 Profil klubu, mkregion.sk 
 Profil klubu, ligy.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
Rača (Bratislava)